Guess ist der Familienname folgender Personen:
 Cameron Guess (1936–1997), amerikanischer Animator und Filmproduzent
 Elizabeth Guess (* 1985), amerikanische Fußballspielerin
 George W. Guess (1822–1868), amerikanischer Politiker und Bürgermeister von Dallas
 Shannon Guess Richardson (* 1977), US-amerikanische Schauspielerin und Attentäterin 

Guess steht auch für:
 Guess (Modeunternehmen), ein amerikanisches Modeunternehmen

Siehe auch:

 Gess
 Geß